Föltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Föltjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (6,01 ha)
Föltjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (2,29 km²)
Föltjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn